Карпф:
 Карпф, Ганс (1916—1943) — немецкий офицер-подводник.
 Карпф, Йозеф (1900—1993) — британский художник и скульптор
 Карпф, Энн (род. 1950) — английская журналистка и публицист.